Мартін Ручинський (,  11 березня 1971, Мост) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Олімпійський чемпіон. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1988 року виступами за команду «Литвинов».

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 20-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 28 років, захищав кольори команд «Литвинов», «Едмонтон Ойлерс», «Квебек Нордікс», «Всетін», «Колорадо Аваланч», «Монреаль Канадієнс», «Даллас Старс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Ванкувер Канакс», «Спарта» (Прага).

Загалом провів 998 матчів у НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Чехії, провів 68 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1991.
 Олімпійський чемпіон 1998.
 Чемпіон світу — 1999, 2001 та 2005.
 Бронзовий призер Олімпійських ігор — 2006.
 Чемпіон Чехії в складі «Литвинова» — 2015.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання

 

чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Призери зимових Олімпійських ігор 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
чеські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Літвінова»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Всетіна»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Спарти» (Прага)
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Чеські бронзові олімпійські медалісти